Husův dům může být:

 Husův dům – Praha-Nové Město
 Husův dům (Čistá)
 Husův dům (Hradec Králové)
 Husův dům (Prachatice)
 Rodný dům Mistra Jana Husa